Marionia är ett släkte av snäckor. Marionia ingår i familjen Tritoniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Marionia